Il doppio del torneo di tennis ITF Women's Circuit Tianjinn 2014, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Chang Liu e Ran Tian che hanno battuto in finale Fatma Al-Nabhani e Ankita Raina 6-1, 7-5.

Teste di serie 

 Chin-Wei Chan /  Kai-Lin Zhang (primo turno)
 Jessica Moore /  Aleksandrina Najdenova (quarti di finale)

 Chang Liu /  Ran Tian (Campionesse)
 Wen-Hsin Hsu /  Chen Liang (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

ITF Women's Circuit Tianjin 2014